East Park kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 East Park, Wolverhampton, park, England,

USA 

 East Park (Mason City, Iowa), park, 

Robotskapade USAförgreningar